Las Trojes kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Las Trojes (ort i Honduras), Departamento de El Paraíso,

Mexiko 

 Las Trojes, Ocuilan, 
 Las Trojes, Guanajuato, 
 Las Trojes, Oaxaca, Santiago Ixtayutla, 
 Las Trojes, Acambay de Ruíz Castañeda, 
 Las Trojes, Coatepec Harinas, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar